Plankenberg bezeichnet folgende Orte:

 Plankenberg (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Plankenberg (Gemeinde Neufelden), Ortschaft von Neufelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Plankenburg (Burg in der Ukraine)

Plankenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Bogler-Plankenberg (1848–1927), deutsche Schriftstellerin 

Siehe auch: 
 Blankenberg (Begriffsklärung)